Брейли:
  (род. 1940) — британский экономист.
 Брейли, Эдвард — английский географ и библиотекарь.
 Брейли — небольшой молодой ударный кратер находящийся на видимой стороне Луны.